Tonneau può essere:
 Tonneau: una manovra durante il pilotaggio di un aereo;
 Tonneau: un tipo particolare di carrozzeria automobilistica;
 Tonneau: termine francese usato in enologia per identificare le botti di rovere della capacità di 500 litri.